Лобковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лобковка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.

Украина 
 Лобковка — село в составе города Конотоп Сумской области.